Максимово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Лежское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Анохинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40 км, до центра муниципального образования Сидорово по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Ковырново, Крюково, Ушаково.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района